

Codici 
 WWD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Coast Guard Station, Cape May (New Jersey), Stati Uniti

Sigle 
 WWD – sigla internazionale della Giornata mondiale dell'acqua (in inglese: World Water Day)
 WWD – singla internazionale della Giornata mondiale delle zone umide (in inglese: World Wetland Day)

Editoria 
 WWD – acronimo della rivista settoriale statunitense di moda Women's Wear Daily

Sport 
 WWD – federazione di wrestling